Кузин, Валерий:
 Кузин, Валерий Анатольевич (1931—2011) — советский и российский актёр.
 Кузин, Валерий Владимирович (1963—2006) — российский спортивный функционер и государственный деятель.